
Molekulska formula -{C4H8O2}- se može odnositi na:

 Buterna kiselina‎
 1,2-Dioksan
 1,3-Dioksan
 1,4-Dioksan
 Etil acetat
 Acetoin
 3-Hidroksibutanal
 Izobuterna kiselina